Алексей Негматов (; 4 января 1986) — таджикистанский футболист, игрок сборной Таджикистана. Мастер спорта Республики Таджикистан

Карьера 
С 2006 по 2010 годы играл в команде «Вахш», за это время дважды отлучался из клуба — в другую курган-тюбинскую команду «Таджиктелеком» и в узбекский «Андижан».

В 2011—2012 годах защищал цвета клуба «Регар-ТадАЗ». В марте 2013 года покинул «Регар-ТадАЗ» и перешёл в «Равшан», в составе кулябского клуба стал чемпионом Таджикистана 2013 года.

Перед началом сезона 2014 перешёл в состав дебютанта таджикской высшей лиги «Далерон-Уротеппа».

Двукратный чемпион Таджикистана. Трёхкратный обладатель Кубка Таджикистана.

В сборной Таджикистана дебютировал в 2004 году, стал победителем Кубка вызова АФК 2006. В 2012 году забил свой первый гол за сборную в матче против Филиппин.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте «Регар-ТадАЗа»

Футболисты Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки ФК «Хатлон»
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Таджиктелеком»
Игроки ФК «Регар-ТадАЗ»
Игроки ФК «Равшан»
Игроки ФК «Далерон-Уротеппа»